Questa è una lista di paesi per produzione di gas naturale, basata sui dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e della CIA World Factbook.

Paesi

Note

Voci correlate
Consumo di energia nel mondo

Geografia economica
Liste di stati